Bust a Move – singolo di Young MC del 1989
 Bust a Move – EP degli Infected Mushroom del 2000